Филип (Фил) Рамон (; 5 января 1934 — 30 марта 2013) — американский звукорежиссёр, музыкальный продюсер, скрипач и композитор.

Биография 
Родился 5 января 1934 года в ЮАР.

В 1958 году стал сооснователем студии звукозаписи A & R Recording, Inc. (112 West 48th Street, Нью-Йорк, США); успешная работа этой студии привела к созданию ещё нескольких студий, а затем звукозаписывающей компании под тем же названием (в частности, выпустившей в 1982 в продажу первый аудио-компакт-диск). С ним сотрудничали многие музыканты и группы — Берт Бакарак, Рэй Чарльз, Chicago, Мадонна, Пол Маккартни, The Guess Who и многие другие. Многократный обладатель премии «Грэмми».

Смерть 
Рамон умер 30 марта 2013 года в госпитале г. Манхэттэн после поступления для проведения хирургического вмешательства. Смерть вызвана аневризмой сосудов головного мозга.

Примечания

См. также 
 Категория: Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном
 Категория: Песни, спродюсированные Филом Рамоном

Звукорежиссёры
Музыкальные продюсеры США
Лауреаты премии «Грэмми»
Родившиеся в ЮАР